AAO steht für:
 Aktionsanalytische Organisation, eine von Otto Muehl 1972 gegründete Kommune
 Alarm- und Ausrückeordnung, die Grundregeln für die Alarmierung bei Alarmfällen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Allgemeine Aufbauorganisation, siehe Aufbauorganisation
 Annahmeanordnung, beim Haushaltsvollzug die Anordnung an eine Kasse, Zahlungen anzunehmen, siehe Zahlungsanordnung
 Flughafen Anaco (IATA-Flughafencode) in Venezuela
 American Association of Orthodontists, amerikanischer Verband der Kieferorthopäden
 American Association of Ophthalmologists, amerikanischer Verband der Augenärzte
 Administrative Appeals Office
 Anglo-Australian Observatory
 Anodisiertes Aluminiumoxid, nanostrukturiertes Material

a. a. O. (auch aaO oder fälschlich a.a.O.) steht für:
 am angegebenen Ort, Abkürzung anstelle der vollen bibliografischen Angaben, wenn wiederholt aus demselben Text zitiert wird, siehe Ebenda#a. a. O./op. cit.

aao steht für:
 Sahara-Arabisch (ISO-639-3-Code), Dialekt innerhalb des maghrebinischen Arabisch entlang der algerischen Grenze zu Marokko

Abkürzung